Влади́мир Па́влович Тимофийчу́к (укр. Володимир Павлович Тимофійчук; род. 29 июля 1987, Черновцы) — украинский деятель, депутат Киевского областного совета VIII созыва, телеведущий, журналист.

Биография 
Родился 1987 году в городе Черновцы. С 1994 по 2003 год учился в СШ № 6. Одновременно закончил обучение в музыкальной школе № 2 по классу скрипки и форте-пиано. С 2003 по 2007 год учился в Черновицком училище искусств на факультете «зрелищно-театрализованные мероприятия», получил диплом младшего специалиста по специальности организатор массовых праздников.
В 2007 году поступил на факультет «кино-телеискусства» Института кино и телевидения Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиИ) (специальность — диктор, телеведущий и журналист), который окончил в 2012 году получив диплом специалиста.

Профессиональная деятельность 
 Режиссёр монтажа в Черновицкой государственной телерадиокомпании «Буковина»
 Ведущий информационных программ «Новости» и «Итоги дня» на телеканале Первый национальный.
 Журналист программы «Люстратор 7.62» на телеканале «2+2».
 Журналист программы «Главная тема» на ТРК Украина.
 Журналист программы «Секретные материалы» на телеканале «1+1».

Общественная и политическая деятельность 
• Член общественного совета по вопросам люстрации при Министерство юстиции Украины (апрель 2017 — апрель 2019).

• Помощник-консультант народного депутата Украины Куницкий Александр Олегович на общественных началах (12 ноября 2019 — 1 декабря 2020).

• 25 октября 2020 во время очередных местных выборов был избран депутатом Киевский областной совет VIII созыва.

Интересные факты 

В 2012 году стал участником длительного в мире музыкального телевизионного марафона «Песня объединяет нас». Это событие вошло в Книги рекордов Гиннеса. В течение 110 часов в прямом эфире телеканала «Первый Национальный» (сейчас UA: Первый) непрерывно звучали национальные песни в исполнении известных украинских артистов. Владимир Тимофийчук во время телемарафона исполнил песню Николая Мозгового "Проходит день, проходит ночь ".

Награды 

19 мая 2017 одержал победу в номинации «Лучшее журналистское расследование» среди участников VIII общенационального конкурса профессиональной журналистики «Честь профессии».

Сыгранные роли 
 сентябрь 2010 — сериал «Дело было на Кубани», реж. Сергей Щербин
 ноябрь 2010 — док. сериал «Прототипы», Рroduction «Профи ТВ»
 июль 2010 — док. сериал «Менты. Тайны большого города», реж. Вячеслав Криштофович
 май 2011 — сериал «Возвращение Мухтара» 7 сезон, серия 54 «Бюст», сцен. Борис Винарский
 август 2011 — сериал «Байки Митяя» серия 9, реж. Алексей Кирющенко
 ноябрь 2012 — сериал «Возвращение Мухтара» 8 сезон, серия 72 «Три альбома», реж. Анатолий Степаненко
 март 2019 — сериал «Агенты справедливости» 7 сезон, серия «Банковская тайна», производство «Телеканал Украина»
 июнь 2019 — сериал «Большие Вуйки» 1 сезон, серия 7, производство «1+1 продакшн»
 август 2019 — сериал «Новая жизнь Василины Павловны» серии, 17,18,19, производство телеканал ТЕТ.

Примечания 

Телеведущие Украины
Телеведущие по алфавиту
Телеведущие канала УТ-1
Политики Украины
Депутаты Киевского областного совета